Ба́рроу:

Фамилия 
 Бэрроу, Адама (род. 1965) — гамбийский политический деятель, президент Гамбии с 2017 года.
 Барроу, Бернар — американский актёр.
 Барроу, Генри (1550—1593) — английский религиозный деятель, пуританин.
 Бэрроу, Джефф (род. 1971) — британский продюсер группы Portishead, её солист, музыкант.
 
 Барроу, Дин (род. 1951) — премьер-министр Белиза, лидер Объединённой демократической партии Белиза.
 Барроу, Дэниел (1909—1993) — американский гребец.
 Барроу, Исаак (1630—1677) — английский математик.
 Барроу, Клайд (1909—1934) — американский гангстер.
 Барроу, Моду (род. 1992) — гамбийский футболист.
 Барроу, Муса (род. 1998) — гамбийский футболист.
 Бэрроу, Нита (1916—1995) — барбадосский государственный деятель, генерал-губернатор Барбадоса.
 Барроу, Роберт Хиллиард (1922—2008) — генерал (полный) морской пехоты США, 27-й комендант корпуса морской пехоты.
 Барроу, Пол (Прабхавишну Свами; род. 1950) — кришнаитский гуру.
 Барроу, Тимоти (род. 1964) — британский дипломат, посол.
 Барроу, Томас (1909—1986) — британский индолог.
 Бэрроу, Эррол (1920—1987) — первый премьер-министр Барбадоса.

Населённые пункты 
 Барроу — бывшее название города Уткиагвик в штате Аляска (США).
 Барроу (Глостершир) — город в графстве Глостершир.
 Барроу-ин-Фернесс — город в графстве Камбрия.
 Барроу (Ланкашир) — город в графстве Ланкашир.
 Барроу (Ратленд) — город в графстве Ратленд.
 Барроу (Сомерсет) — город в графстве Сомерсет.
 Барроу (Суффолк) — город в графстве Суффолк.
 Барроу (Шропшир) — город в графстве Шропшир.
 Барроу (Саут-Йоркшир) — город в графстве Саут-Йоркшир.

Прочее 
 Барроу — кратер на Луне.
 Барроу — мыс на севере Аляски, самая северная точка США.
 Барроу — округ в американском штате Джорджия, США.
 Барроу — остров у берегов Австралии.
 Барроу — пролив в Канадском Арктическом архипелаге.
 Барроу — река в Ирландии.
 «Барроу» — английский футбольный клуб.

Примечания